Jair é um nome de origem hebraica Hebraico יָאִיר (Yaiyr), que significa «Javé iluminará» e, na íntegra, «Javé despertará» (ou «Ele brilha», ou «Aquele que ilumina».

Deve-se notar que a forma anglicisada de Jair também pode ser derivada do nome hebraico יָעְוּר (Yauwr), que significa "arborizado".

Variantes noutros idiomas

Grego antigo: Ιαιρ (Iair), Ἰάϊρος (Iaïros), Jairus
Inglês: Jair, Yair
Latim: Iair, Iairus
Italiano: Giairo
Espanhol: Jairo
Sueco: Jairos
Alemão: Jaïrus

Pessoas

Jair Benítez, futebolista colombiano
Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil
Jair Céspedes, futebolista peruano
Jair da Costa, futebolista brasileiro
Jair Gaúcho, futebolista brasileiro
Jair Marinho de Oliveira, futebolista brasileiro
Jair Marrufo, árbitro de futebol norte-americano
Jair Nunes, futebolista são-tomense
Jair Pereira, treinador de futebol e futebolista brasileiro
Jair Picerni, treinador de futebol e futebolista brasileiro
Jair Rodrigues, cantor e compositor brasileiro
Jair Rosa Pinto, futebolista e treinador de futebol brasileiro
Jair Ventura Filho, nome de Jairzinho, futebolista brasileiro

Veja também
Roberto (Nome), outro nome com um significado semelhante

Note

Prenomes